Лос Аниљос има више значења:

 Лос Аниљос (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Аниљос (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику